Филантроп:

 Филантроп — человек, занимающийся благотворительностью в помощь нуждающимся.
 Филантроп — американский приключенческий драматический телесериал.